Brasilandense – abitanti di Brasilândia de Minas
Brasilandense – abitanti di Brasilândia do Tocantins
Brasilandense – abitanti di Brasilândia
Brasilandense – abitanti di Nova Brasilândia d'Oeste
Brasilandense – abitanti di Nova Brasilândia